Witchblade (stripverhaal), een in 1995 begonnen comicreeks van uitgeverij Top Cow Productions, een divisie van Image Comics
Witchblade (anime), een animeserie gebaseerd op de gelijknamige stripreeks
Witchblade (film), een Amerikaanse film gebaseerd op de gelijknamige stripreeks
Witchblade (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie gebaseerd op de gelijknamige stripreeks